Гри́шин (Гри́шина) — русская фамилия, образованная от личного имени Григорий в уменьшительной форме «Гриша» через притяжательное прилагательное.

Известные носители

А 
 
 
 Гришин, Альфред Владимирович (1941—2022) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер СССР.

Б

В 
 
 Гришин, Валерий Игоревич (род. 1994) — украинский футболист.
 Гришин, Василий Семёнович (1920—1989) — командир отделения взвода пешей разведки 144-го отдельного батальона морской пехоты, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.

Г 
 Гришин, Геннадий Алексеевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Гришин, Григорий Аркадьевич (1903—1939) — капитан ГПУ/НКВД СССР.

Д

Е

И

К

Л 
 Гришин, Леонид Александрович (1923—1992) — Герой Социалистического Труда, слесарь.

М 
 Гришин, Максим Геннадьевич (род. 1984) — российский боец смешанного стиля.

Н

О 
 Гришин, Октябрь Васильевич (1927—1981) — советский композитор, Народный артист РСФСР.

П

С

Т 
 Гришин, Тимофей Фёдорович (1911—1958) — советский деятель, новатор производства, шахтер, бригадир навалоотбойщиков, Герой Социалистического Труда.

Ф

Ю

Я 
 Гришин, Яков Яковлевич (род. 1942) — российский историк.

Составные фамилии 
 Гришин-Алмазов, Алексей Николаевич (1880—1919) — генерал-майор, руководитель белого движения в Сибири в 1918 году.



Населённые пункты 
 Волгоградская область
 Гришин — посёлок в Киквидзенском районе.
 Гришин — посёлок в Михайловском районе.

См. также